Исмагулов — фамилия:
 Исмагулов, Асылболат Какенович (род. 1951) — советский и казахский актер, заслуженный артист Казахской ССР.
 Исмагулов, Айтан — Герой Социалистического Труда.
 Исмагулов, Алимгерей — Герой Социалистического Труда.
 Исмагулов, Дамир Амангельдыевич (род. 1991) — российский боец ММА.
 Исмагулов, Константин Иванович
 Исмагулов, Нариман Газизович — Герой Социалистического Труда.
 Исмагулов, Оразак Исмагулович (род. 1930) — казахский антрополог, основатель национальной школы, исследователь генетической структуры популяции казахов.

 Исмагулова, Айжан (род. 1988) — казахский борец.
 Исмагулова, Лаура (род. 2001) — киргизская фигуристка.